Кампо Куба има више значења:

 Кампо Куба (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Куба (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику